Bumi Ayu (Timang Gajah), een plaats in Indonesië
Bumi Ayu (Babat Toman), een plaats in Indonesië
Bumi Ayu (Pringsewu), een plaats in Indonesië
Bumi Ayu (Dumai Timur), een plaats in Indonesië